Osoby noszące to imię i nazwisko :
 Brandon Knight – amerykański koszykarz
 Brandon Knight – amerykański baseballista

Zobacz też 
 Brandin Knight – amerykański koszykarz i trener